Rotes Sofa steht für:

 Rotes Sofa, Markenzeichen von Horst Wackerbarth (* 1950), deutscher Fotokünstler
 Rotes Sofa, Requisit von DAS!, deutsche Fernsehsendung (NDR, seit 1991)
 Rotes Sofa, Requisit der Georgsbuchhandlung von Otto Stender in Hannover